José Eduardo Bennett (La Ceiba, 11 de setembro de 1968) é um futebolista hondurenho, considerado o melhor de seu país na atualidade. Seu clube é o Olimpia, principal equipe da Honduras. Pela Seleção Hondurenha de Futebol (na qual atua desde 1991), El Ballin jogou 36 partidas, e marcou 19 gols.

Ligações externas 

 Bennett: “Por ser negro me dizem de tudo” - La Nación 
 Futebolistas estrangeiros na Argentina

Futebolistas de Honduras
Futebolistas do Club Olimpia Deportivo
Futebolistas do Club de Deportes Cobreloa
Futebolistas do Quilmes Atlético Club
Futebolistas do Club Atlético Chacarita Juniors
Futebolistas da Asociación Atlética Argentinos Juniors